Спрул () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спрул, Айван (род. 18 февраля 1981, Каслдерг, Страбан) — североирландский футбольный нападающий.
 Спрул, Роберт (1799—1845) — канадский художник-миниатюрист, ирландского происхождения, работавший преимущественно акварелью.